Pepper signifie « poivre » en anglais, mais aussi « poivron » ou « piment » selon le contexte.

Patronyme 

 Art Pepper (1925-1982), saxophoniste et clarinettiste américain ;
 Barry Pepper (1970-), acteur canado-américain ;
 Ben Pepper (1975-), basketteur australien ;
 John Henry Pepper (1821-1900) ; scientifique, inventeur et innovateur britannique ;
 Matthieu Pepper (1990-), humoriste, acteur, auteur et scénariste québécois ;
  (1843-1898), médecin américain ;

personnage fictif
 Willem Pepper, héros et série de bande dessinée, par Addrie van Middelkoop et Henk'T Jong.

Autres 
Pepper peut aussi désigner :
 , film de James Tinling (1936) ;
 Pepper, robot humanoïde émotionnel conçu par Aldebaran.

Voir aussi 
 Red Hot Chili Peppers, groupe de rock californien
 Pepper Keibu, single du groupe Morning Musume sorti en 2008
 Pepper Keibu, premier single et album du groupe Pink Lady sorti en 1976
 , une chanson, un album et un film
 
 Pepper Potts, personnage des bandes dessinées Marvel, interprété au cinéma par Gwyneth Paltrow dans l'univers cinématographique Marvel

Homonymie de titre